Рио Секо 1. Сексион има више значења:

 Рио Секо 1. Сексион (Карденас), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Рио Секо 1. Сексион (Кундуакан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику